Matteo Renato Imbriani – politico italiano (1843-1901)
Vittorio Imbriani – scrittore italiano (1840-1886)